Кайдако́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Кайдаково.

Главой поселения и Главой администрации является Козлова Ирина Николаевна.

Географические данные 
 Расположение: южная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Вяземским городским поселением
 на северо-востоке — с Вязьма-Брянским сельским поселением
 на востоке — с Степаниковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Ефремовским сельским поселением
 на юге — с Угранским районом
 на юго-западе — с Юшковским сельским поселением
 на западе — с Поляновским сельским поселением
 По территории поселения проходит железная дорога: Вязьма — Занозная (станции: о.п. 9-й км, Лосьмино).
 По территории поселения проходит автодорога  Вязьма — Калуга — Тула — Рязань.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Кайдаковское сельское поселение были включены все населённые пункты трёх упразднённых сельских поселений: Ефремовское и Юшковское.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 44 населённых пункта:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, строительные организации, лесопереаботка.

Примечания 

Муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Вяземского района Смоленской области‎